«Сруб» — российская пост-панк / дарк-фолк группа, основанная в 2013 году в Новосибирске.

История 
О самом создании группы известно немного: основана она была в Новосибирске мультиинструменталистом Игорем Шапранским и бас-гитаристом Станиславом Куликовым, ранее игравшим «более тяжёлую музыку». В июне 2013 года вышла первая совместная работа музыкантов — мини-альбом «По грибы», а в следующем, 2014 году увидел свет дебютный полноформатный альбом «Сруб». В этом же году группа впервые была замечена за рубежом, и одна из их композиций («Лень») попала на компиляцию, приуроченную к десятилетию польского лейбла Bunkier Productions. Творчество «Сруба» находило отклик не только на родине группы, но и в других странах — уже в 2014 году музыканты стали получать приглашения на крупные фестивали и концерты из-за рубежа.

В 2015 году «Сруб» отметились в американском молодёжном журнале Vice в статье, посвящённой новому поколению российских инди-исполнителей.

В 2016 году «Сруб» выступили на международном фестивале Folk Summer Fest.

В 2017 году вышел документальный фильм, посвящённый творчеству группы — «За кукушкою через лес», выступивший в роли дипломной работы бывшего бас-гитариста группы Станислава Куликова, и в этом же году после долгого отсутствия «Сруб» дали концерт в родном Новосибирске.

В 2018-ом выходит первый полностью акустический альбом «Сруба» — «Скорбь».

В 2019-ом группа приняла участие на крупнейшем в России рок-фестивале под открытым небом «Нашествие».

Подходящий к концу 2020 год ознаменовался для «Сруба» проведением своего первого online-концерта «без живых людей».

В июне 2021 года, последовав за отдельными прошлогодними релизами трёх синглов, выходит новый полноформатный альбом группы — «Скверна», отметившийся в истории творчества коллектива появлением нескольких непривычно тяжёлых для прежнего «Сруба» композиций, сочетающих в себе традиционные для группы лирические мотивы и элементы пост-панка со звучанием современных направлений блэк-метала и народных инструментов. Средства на запись и выпуск альбома были собраны путём краудфандинга — добровольных пожертвований на сервисе Planeta.ru; более того, собранная сумма была немного выше необходимой.

23 июля 2021 года группа должна была выступить со специальной программой на музыкальном фестивале Metal Over Russia 2021, однако по причине ограничений, вызванных пандемией, мероприятие было перенесено на лето 2022 года.

Зимой 2022 года «Сруб» анонсировали новый альбом под названием «Веры пиры», намекнув, что новый релиз будет менее «тяжёлым» в плане звучания, чем «Скверна», и назвав его «новой страницей в истории группы». В поддержку нового альбома коллектив планирует провести два концерта — сначала в Санкт-Петербурге, а затем в Москве. Чуть позже, в конце февраля, в своих социальных сетях группа анонсировала грядущий мини-альбом «Порча», записанный «Срубом» совместно со ставропольской фолк-группой MistFolk, и предшествующий ему сингл «Через плечо переплюнув мечты». «Веры пиры» увидели свет 22 мая; в записи альбома приняли участники омской неофолк-группы Nytt Land и самарской группы Tyagotenie, также написавшей музыку для песни «Спасаясь с горя».

Концепция и музыкальный стиль 
Группа отличается своеобразным сочетанием жанров и в плане звучания, и в плане тематической направленности текстов и общей эстетики. В творчестве «Сруба» главная роль отводится атмосфере и образам, которые музыка стремится передать слушателю, а также визуальной составляющей — особенно во время живых выступлений. Звучание отходит на второй план — так, в определённый период творчества группы партии части инструментов не записывались вживую, а сеансы звукозаписи проходили прямо дома у Игоря.

Сам Игорь старается избегать ярлыков в своём творчестве, однако признаёт, что основой звучания «Сруба» стал пост-панк. Большая часть основных инструментальных партий являются характерными для этого жанра; при этом во многих песнях используются нестандартные для пост-панка инструменты — смычковые, флейта, аккордеон, гусли, а в нескольких песнях можно услышать, к примеру, колокольный звон. В последующих работах «Сруб» начинает экспериментировать с непривычным для группы более тяжёлым «блэк-металлическим» звучанием, используя скриминг и гитары с наложенным дисторшеном.

Помимо пост-панка среди жанров, оказавших влияние на звучание «Сруба», Игорь называет синти-поп, дум-метал, ранний готик-рок, а также отмечает влияние поздней советской рок-культуры. Из отдельных исполнителей, повлиявших на его творчество, он выделяет отечественные группы «Утро», «Калинов мост», «Алиса». Из единственного, не относящегося к области музыки, Игорь вспоминает привитую ему ещё в детстве репетитором по литературе любовь к поэзии авторства Александра Блока, а в месте с ней — к сакральности, символизму и оккультным мотивам, наполняющим произведения автора; впоследствии это оказало значительное влияние на тексты песен «Сруба». Свою роль сыграли дух и дикая природа Сибири, родины участников коллектива.

Тексты «Сруба» отсылают к мистической, оккультной стороне русской природы, её потусторонним силам и их отношениям с человеком. При этом участники группы стараются отойти от фольклорной тематики, делая акцент на абстрактных, безымянных образах; пожалуй, единственным исключением является образ чёрта, часто фигурирующий в сюжетах песен «Сруба».

Все песни принципиально исполняются только на родном для исполнителей русском языке. Игорь объясняет это особой спецификой и атмосферой словесного составляющего творчества группы, понятной только русскоязычному слушателю:

Состав

Текущий состав 
 Игорь Шапранский — вокал, музыка, тексты песен (2013 — наши дни)
 Константин Притыченко — гитары, музыка (2014—2016, 2020 — наши дни)
 Герман Креденс — бас-гитара, музыка (2014—2016, 2020 — наши дни)
 Денис Плясковский — ударные (2020 — наши дни)

Бывшие участники 
 Станислав Куликов — бас-гитара (2013—2014)
 Глеб Гофман — ударные (2014—2016)
 Елизавета Шапранская — клавишные (2014—2016)

Дискография

Полноформатные альбомы 
 март 2014 — «Сруб»
 апрель 2015 — «Хтонь»
 февраль 2016 — «Песни злых цветов»
 октябрь 2016 — «Ересь»
 январь 2018 — «Скорбь» (акустика)
 октябрь 2018 — «Пост»
 декабрь 2019 — «988»
 июнь 2021 — «Скверна»
 май 2022 — «Веры пиры»

Мини-альбомы и синглы 
 июнь 2013 — «По грибы» (EP, 6 треков)
 июль 2013 — «Живица» (сингл, 2 трека)
 май 2014 — «Природы ради снисхождения из-под паутины песни» (EP, 4 трека)
 июнь 2014 — «Тайной тропой» (EP, 8 треков)
 июль 2014 — «Юдоль» (EP, 5 треков)
 июль 2016 — «Безымянный» (EP, 3 трека)
 март 2017 — «Восход» (EP, 6 треков)
 май 2020 — «Упокой» (сингл)
 сентябрь 2020 — «За зовом зари» (сингл)
 октябрь 2020 — «Никогда не видеть зла» (сингл)
 март 2022 — «Через плечо переплюнув мечты» (сингл, совместно с MistFolk)

Сборники 
 декабрь 2014 — «Топь» (первая часть трилогии)
 май 2015 — «Тень» (вторая часть трилогии)
 декабрь 2015 — «Туман» (третья часть трилогии)
 июль 2019 — «Иные» (не вошедшие в альбомы и прочие версии песен)

Сплиты 
 март 2015 — «почему коммутатор молчит» /​ «Сруб»

Гостевое участие 
 февраль 2023 — «Omen» (Morokh feat. «Сруб»)

Видеоклипы 
 2018 — 
 2018 — 
 2018 — 
 2018 — 
 2019 —

Концертные видеоклипы 
 2018 —

Лирик-видео 
 2020 — 
 2020 — 
 2020 — 
 2022 —

Ссылки 
 
 Altwall: о группе, тексты песен и клипы

Примечания 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2013 году
Музыкальные коллективы Новосибирска
Рок-группы России
Группы постпанка
Неофолк-группы